Sibthorpia är ett släkte i familjen grobladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grobladsväxter
Sibthorpia